Ojen kan syfta på:
 Ojen (anisbrännvin) – ett spanskt anisbrännvin

Geografi

Spanien 

 Ojén (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Ojén (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar